Прва лига Македоније у фудбалу у сезони 2004/05., одржана је тринаести пут у органицацији Фудбалског савеза Македоније.
Нови прволигаши у овој сезони су Брегалница Краун из Штипа и Шкендија 79 из Тетова, уместо Брегалница
из Делчева и Тиквеш из Кавадараца који су на крају сезоне 2003/04 испали у Другу лигу Македоније.

Титулу првака је бранила екипа Победа из Прилепа.

Лига у сезона 2004/05. има 12 клубова. Сви клубови играју по три утакмице свако са сваким. Од ове године девето и десетопласирани ће играти квалификације са треће и четврто пласираним клубовима из Друге лиге за опстанак у Првој лиги. Такмичење је почело 8. августа 2004, а завршило 29. маја 2005.

Титулу првака за сезону 2004/05 први пут је освојила екипа Работнички Кометал која се пласирала за Прво коло квалификација за Лигу шампиона 2005/06. У квалификацијама УЕФА купа 2005/06. учествовале су екипе Вардара као дугопласирана у првенству и Башкими као освајач Купа Македоније 2004/05. У Интертото купу 2004. играла је трећепласирна екипа Победе и четвртопласирана екипа Силекса.

Директно у Другу лигу испале су две екипе: Слога Југомагнат из Скопља и Напредок из Кичева, а плеј оф су играле екипе Цементарнице 55 и Маџари Солидарност.

Састав Прве лиге у сезони 2004/05

Резултати 
Домаћини су наведени у левој колони.

Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

Листа стрелаца

Плеј оф 

У Прву лигу 2005/06. пласирале су се екипе Македонија ЂП и Цементарница 55 обе из Скопља.

Резултати македонких клубова у европским такмичењима 2005/06.

Види још 
 Прва лига Македоније у фудбалу

Спољашње везе 
 Званични сајт Македонског фудбалског савеза

Прва лига Македоније у фудбалу
Сезона 2004/05. у македонском фудбалу